

Alagoa, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Alagoa Grande, municipalité de l'État de la Paraïba ;
 Alagoa Nova, municipalité de l'État de la Paraíba ;
 Alagoa, ancien nom de la municipalité de Marechal Deodoro dans l'État de l'Alagoas ;

Alagoa, paroisse civile (freguesia) de la municipalité (concelho) de Portalegre.

Alagoa